Mazuel ist der Familienname folgender Personen:
 Adrien Mazuel  (* im 16. Jahrhundert; † im 16. oder 17. Jahrhundert; wirksam um 1560), französischer Violinist
 Guillaume Mazuel (1541–1590), französischer Instrumentalmusiker 
 Henry Dupuy-Mazuel (1885–1962), französischer Schriftsteller

 Michel Mazuel (1603–1676), französischer klassischer Instrumentalmusiker und Komponist
 Pierre Mazuel (1605–1639), französischer klassischer Instrumentalmusiker

Mazuel steht für:
 Mazuel (Musikerfamilie),  französische Musikerfamilie